Cloyes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Cloyes-sur-le-Loir im Département Eure-et-Loir
Cloyes-sur-Marne im Département Marne